Det Rumænske præsidentvalg 2000 fandt sted den 26. november 2000. Valget vakte stor opmærksomhed da ledern af det højreekstremist Storrumænien-parti vandt anden plads med 28% af stemmerne i første runde. Da ingen af kandidaterne vandt over 50% af stemmerne blev der afholdt en anden valgrunde den 10. december hvor næsten alle andre rumænske partier støtte tidligere præsident Ion Iliescu. Han vandt med næsten 67%.

Valgresultat 

¹Sønnesøn af kong Carol 2.

Præsidentvalg 2000
Politiske valg i 2000